Heppner ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Heppner (* 1956), kanadischer Sänger 
 Ernst Heppner (1891–1973), Arzt
 Frank Heppner (* 1960), deutscher Koch und Kochbuchautor
 Frank Heppner (Mediziner) (* 1968), deutscher Mediziner 
 Fritz Heppner (1917–2002), österreichischer Neurochirurg
 Harald Heppner (* 1950), österreichischer Historiker
 Jens Heppner (* 1964), deutscher Radrennfahrer
 John B. Heppner (* 1947), US-amerikanischer Lepidopterologe
 Peter Heppner (* 1967), deutscher Sänger
 Reinhart Heppner (1931–2020), deutscher Geologe und Heimatforscher
 Simone Heppner (* 1979), deutsche Radio- und Fernsehmoderatorin 
 Uwe Heppner (* 1960), deutscher Ruderer

Sonstiges:
 Heppner (Oregon), Ort in den USA

Siehe auch:
 Hepner
 Hebner